Girolamo Cotroneo (1934-2018) – filosofo e docente italiano
Giulia Cotroneo (2004) – ginnasta italiana
Ivan Cotroneo (1968) – scrittore, sceneggiatore, regista, traduttore, autore televisivo italiano
Roberto Cotroneo, propr.  Roberto Francesco Cotroneo (1961) – giornalista, scrittore e fotografo italiano
Rocco Cotroneo (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano